České příjmení Blahuš (a jeho varianta Blahůš) je domáckou podobou jmen Blahoslav, Blahomír, Blahomil, Blahorád apod. a nosí jej více osobností:

 Marek Blahuš (* 1986) – český esperantista a informatik
 Petr Blahuš (profesor) (1944–2010) – český profesor kinantropologie na Fakultě tělesné výchovy a sportu a prorektor Univerzity Karlovy
 Petr Blahuš (novinář) (* 1966) – český cestovatel a válečný novinář

Nositelkou přechýlené podoby příjmení Blahušová je:
 Eva Blahušová – docentka vyučování tělesné výchově na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy a propagátorka Pilates

Výzkumu tohoto příjmení z pohledu genetické genealogie se věnuje Marek Blahuš.

Příjmení Blahous (původně Blahouš) vzniklé odvozením z příjmení Blahuš v USA nosí:
 Charles Paul Blahous III (* 1963) – speciální asistent prezidenta USA George W. Bushe pro hospodářskou politiku, potomek českých emigrantů z Ostrožské Lhoty

Německým pravopisem tohoto příjmení je Blahusch. Tuto podobu používal:
 Placidus Blahusch (1819–1899) – převor a archivář Vyšebrodského kláštera

Jinými odvozenými příjmeními jsou Blahůšek, resp. Blahušek.

Reference

Externí odkazy 
 
 Původ příjmení Blahuš

Česká příjmení